Игорь Николаевич Панин:

 Панин, Игорь Николаевич (род. 1963) — российский каскадёр.
 Панин, Игорь Николаевич (род. 1985) — российский футбольный судья.